est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide aminé
 méthionine, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (L)-méthionine ou S-méthionine, numéro CAS 
 (D)-méthionine ou R-méthionine, numéro CAS 
 pénicillamine, numéro CAS